Корморан:
 Корморан (нем. Kormoran, фр. cormoran) — баклан, птица рода бакланов отряда пеликанообразных.
 «Корморан» (1938—1941; бывшее торговое судно «Штейермарк») — вспомогательный крейсер Кригсмарине, участвовал во Второй мировой войне.
 «Корморан» (1909—1917; бывшее российское торговое судно «Рязань») — вспомогательный крейсер Кайзерлихмарине, участвовал в Первой мировой войне.
 «Корморан» (1893—1914) — лёгкий безбронный крейсер Кайзерлихмарине.
 AS.34 Kormoran — германская противокорабельная ракета.
  — великан, по легенде живший в горе Святого Михаила (Сент-Майклс-Маунт) в Корнуолле и убитый Джеком, героем сказок «Джек и бобовый стебель» и .
 Корморан Страйк — герой серии детективных романов, написанных Джоан Роулинг под псевдонимом Роберт Гэлбрэйт («Зов кукушки», «Шелкопряд», «На службе зла», "Смертельная белизна").